Дро — многозначный термин:

в географии
 Дро — коммуна в Италии.
  — река во Франции.

люди
 Дро — партийное прозвище Драстамата Канаяна (1883—1956), армянского политического и военного деятеля.

другое
 Дро — термин в покере, означающий недостроенную руку: флеш-дро либо стрит-дро.
 «Дро» — ежедневная большевистская газета, выходившая в Тифлисе в 1907 году.